Galantheae (підсніжники) — триба квіткових рослин родини амарилісових (Amaryllidaceae). Станом на 2017 рік він містить три роди, хоча раніше було включено більше.

Примітки 

Триби рослин